

Міллстон — місто, штат Вісконсин
 Міллстон — переписна місцевість, штат Вісконсин